Luis II de Flandes (en neerlandés, Lodewijk van Male) fue un conde de Flandes. Hijo de Luis I de Flandes y de Margarita de Francia, nació el 25 de octubre de 1330 en Male (Bélgica) —actualmente un suburbio de Brujas— y falleció el 30 de enero de 1384 en Lille. Conocido como Luis de Male, fue conde de Borgoña, Artois y Flandes.

Vida 

A la muerte de su padre en la batalla de Crécy en 1346, heredó los condados de Flandes, Nevers y Rethel.

A la muerte de su suegro en 1355, trató de tomar el título de duque de Brabante, pero no pudo mantener el ducado ante su cuñada Juana de Brabante.

Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la guerra civil.
En 1379 obtuvo ayuda de su yerno Felipe II de Borgoña, para aplastar una revuelta en Gante.
Los flamencos se levantaron otra vez bajo Philippe van Artevelde y lo echó de Flandes después de la batalla de Beverhoutsveld; sin embargo, la influencia de Felipe consiguió un ejército francés para ayudarlo, y los flamencos fueron definitivamente derrotados en la batalla de Roosebeke.

Sin embargo, los ciudadanos de Gante continuaron resistiendo (con ayuda de los ingleses) hasta después de su muerte en 1384.
Su madre había muerto dos años antes, dejándole los condados de Artois y de Borgoña.

Familia 
En 1347 se casó con Margarita de Brabante (1323-1368), segunda hija de Juan III, duque de Brabante.
Tuvieron tres hijos:
 Pierre (que murió joven)
 Charles (que murió poco antes que su padre)
 Margarita III de Flandes (1348-1405)

También dejó varios hijos ilegítimos, tres de los cuales murieron en la batalla de Nicópolis.

Como no le sobrevivieron hijos, sus extensas posesiones en los Países Bajos fueron heredadas por su hija Margarita.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Dampierre
Condes de Flandes (casa de Dampierre)
Casa Condal Palatina de Borgoña
Condes de Flandes del siglo XIV
Condes de Borgoña del siglo XIV
Condes de Artois